Le championnat d'Europe de basket-ball 1953 s'est disputé à Moscou du 24 mai au 4 juin 1953.

Lieux de compétitions

Les groupes 
Les 17 équipes sont réparties dans deux groupes (A, B, C et D), de la façon suivante :

Compétitions

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour Final

Tour de classement (places de 9 à 17 )

Première phase

Groupe I

Groupe II

Deuxième phase

Places de 13 à 16

Places de 9 à 12

Places de 1 à 8

Classement final

Liens externes 
  FIBA Europe

1953
Basket-ball
Basket-ball 1953
Europe 1953
Europe 1953
Europe
1953 en Union soviétique
Mai 1953
Sport en juin 1953